О́льга Котляро́ва:
 Котлярова, Ольга Геннадиевна (1937—2012) — советский доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАСХН.
 Котлярова, Ольга Ивановна (род. 1976) — российская бегунья.